Крстев — фамилия.

Известные носители 
 Крстев, Ангел () — чешский хоккеист.
 Крстев, Миле () — македонский футболист.